

Patronyme 
 Jean d'Arcet, chimiste français, (1724-1801) ;
 Jean-Pierre-Joseph d'Arcet, chimiste français, (1777-1844), fils du précédent.

Toponyme 
 Arcet, ancienne commune française des Landes, aujourd'hui intégrée à Montaut.

Homonymie de patronyme